Соколиный Камень — скала в муниципальном образовании «городской округ Первоуральск» Свердловской области, Россия. Геоморфологический, ботанический и археологический природный памятник, место туризма и экскурсий.

Географическое положение 
Скала Соколиный Камень расположена на территории муниципального образования «городской округ Первоуральск» Свердловской области, в окрестностях Екатеринбурга, в 5 километрах от посёлка Северка и железнодорожной станции Северка, на левом берегу реки Северка (левый приток реки Решётка).

Описание 
Скала представляет собой нагромождение серых гранитных камней. Крупные глыбы гранита округлых очертаний образуют пирамиду высотой 25 метра. Наверху довольно большая площадка откуда открывается вид на местность, в ясную погоду видно высотные дома Екатеринбурга. Один из камней наверху скалы напоминает сокола. Комплекс скальной флоры. Упоминается в народных легендах. Имеется обзорная площадка на вершине.

На вершине горы нагромождены каменные глыбы и скалы. А сама гора сложена гранодиоритами, которые сильно подвержены выветриванию, и в результате образуют не матрацевидные скалы, как на Чертовом городище, а округлые глыбы. По Соколиному камню в окрестностях Екатеринбурга проходит западная граница обширного Верх-Исетского гранитного массива.

Скала с окружающими лесами относится к геоморфологическому, ботаническому и археологическому памятнику природы регионального значения.

История 
Название скала получила в связи с тем, что одна из её сторон напоминает сокола.

Ссылки 
 http://nashural.ru/Mesta/sokoliniy_kamen.htm 
 http://www.uralweb.ru/urals/ural/497.html
 http://dr-ural.ru/skala-sokoliny-kamen.html
 http://wildural.ru/places/sokolinii-kamen
 http://www.u-mama.ru/read/home/weekend/7.html
 http://avtobrodiaga.ru/Gora_Sokolinyi_kamen
 http://semantic.uraic.ru/object/objectedit.aspx?object_id=9653&project=1

Примечания 

Скалы Свердловской области
Памятники природы Свердловской области
Геоморфологические памятники природы
Ботанические памятники природы
Археологические объекты Свердловской области